Товарне () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1402 году.

В селе есть римо-католический костел с конца 15 века в стиле готики, перестроенный в 17 веке в стиле барокко, в 1884 году в стиле неоготики, протестантский костел с 1793 года с башней с 1864 года и греко-католическая церковь святых Кирилла и Мефодия из 21 века.

Население 
В селе проживает 1036 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 97,03 %,
 украинцы — 0,93 %,
 цыгане — 0,65 %,
 русины — 0,46 %,
 чехи — 0,19 %,
 венгры — 0,19 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 74,72 %,
 греко-католики — 16,54 %,
 протестанты — 2,32 %,
 православные — 1,39 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 4,74 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии